

En français 
CFA est un sigle qui peut faire référence à : 
 Le CFA, ou franc CFA, un terme qui signifie
 (1945-1958), Franc des colonies françaises d'Afrique;
 (depuis 1958), Franc CFA (UEMOA) (Franc de la Communauté financière en Afrique), utilisé dans l'actuelle Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui comprend 8 états et dont le remplacement est prévu par le nouvel éco ;
 (depuis 1958), Franc CFA (CEMAC) (Franc de la Coopération financière d'Afrique centrale), dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui comprend six États membres. 
 centre de formation d'apprentis, en France ;
 par abus de langage, contrat de formation en alternance ;
 Championnat de France amateur de football, l'actuelle compétition française de football ;
 Championnat de France amateur de football (1935-1971) ;
 Championnat de France amateur 2 de football ou CFA 2 ;
 Chemins de fer armoricains, une compagnie de chemin de fer secondaire  qui exploita plusieurs lignes départementales du Finistère au début du  ;
 chemins de fer algériens, en particulier plusieurs compagnies :
 Compagnie des chemins de fer algériens (1860-1863), absorbée par le PLM réseau d'Algérie (PLMA, 1863-1939) ;
 Compagnie franco-algérienne (1873-1888) ;
 Compagnie des chemins de fer algériens de l'État (1908-1939) ;
 Office des chemins de fer algériens (1939-1959) ;
 Société nationale des chemins de fer français en Algérie (1959-1963) ;
 Société nationale des chemins de fer algériens (1963-1976) ;
 Société nationale des transports ferroviaires (SNTF, depuis 1976) ;
 Voiture CFA Inox, un matériel roulant des chemins de fer algériens ;
 Conservation des forêts d'Alger ;
 Clermont Foot Auvergne, le club professionnel de football de la ville de Clermont-Ferrand ;
 Comité France-Allemagne, une association française désireuse de contribuer au rapprochement franco-allemand à la fin de la  République, de 1935 à 1939 ; 
Commandement des forces aériennes, l'un des trois grands commandements de l'armée de l'air française ;
 Compagnie française d'aviation ;
 conduite du frein automatique, présente sur les trains ;
 Confédération française de l'automatique, un syndicat français ;
 Confédération française de l'aviculture, l'association spécialisée de la FNSEA regroupant les aviculteurs ;
 Congrégation des Frères Alexiens, un ordre religieux hospitalier du  ;

CFA est une abréviation qui peut faire référence à : 
 Courants faibles, des réseaux électriques des bâtiments.

En anglais 
CFA est un sigle qui peut faire référence à : 
 United States Commission of Fine Arts, une commission fédérale américaine sur le patrimoine ;
 Chartered Financial Analyst, une certification professionnelle d'origine anglo-saxonne délivrée par le , anciennement AIMR ;
 Cat Fancier Association, une association féline.

CFA est un code qui peut faire référence à : 
 , Alaska, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports